Paradonea är ett släkte av spindlar. Paradonea ingår i familjen sammetsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sammetsspindlar
Paradonea